Слесин:

 Слесин — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Конинский повят.
 Слесин — гмина (уезд) в Польше, входит в Конинский повят, Великопольское воеводство.